FK Slávia Kovačica (Slávia, Slavia, Slavija, srpski ФК Славија Ковачица) je nogometni klub iz Kovačice, općina Kovačica, Južnobanatski okrug, Vojvodina, Republika Srbija.  
U sezoni 2017./18. klub se natječe u Drugoj južnobanatskoj ligi "Zapad" - skupina "Sjever", ligi šestog stupnja nogometnog prvenstva Srbije.

O klubu  
Klub je osnovan 1933. godine. Boje kluba su plava i bijela.

Uspjesi

Srbija 
 PFL Pančevo
 prvak: 2014./15. 

 Druga PFL Pančevo - Zapad
 prvak: 2008./09.

Pregled po sezonama

Poznati igrači

Poveznice   
 Slovaci u Vojvodini 
 srbijasport.net, FK Slavia Kovačica, profil kluba 
 srbijasport.net, FK Slavia Kovačica, rezultati po sezonama 
 fspp.rs, Fudbalski savez područja Pančevo, FK Slavia Kovačica 
 transfermarkt.com, FK Slavija Kovačica, profil kluba 
 fsgzrenjanin.com, Stare lige

Izvori  
 

Slavia